Ernestyna Winnicka (née en 1952) est une actrice polonaise.
 Lucyna Winnicka (1928-2013) est une actrice polonaise.